Таршис — фамилия.

Известные носители:
  (род. 1943) — генеральный секретарь Совета Европы (1994-99). Профессор Стокгольмского университета.
 
 Таршис, Иосиф Орионович (псевд. Осип Аронович Пятницкий; 1882—1938) — советский партийный и государственный деятель, она из ключевых фигур в ИККИ.

 Таршис, Анна Александровна (более известна как Ры Никонова; 1942—2014) — российская поэтесса и художница авангардного направления.